Arthus-Bertrand kommt in folgenden Namen vor:
 Arthus-Bertrand (Unternehmen), französisches Unternehmen, 1803 gegründet, das mit Juwelen und Medaillen handelt.
 Arthus-Bertrand (Verlag), französischer Verlag.
 Claude Arthus-Bertrand (1770–1834), französischer Verlagsgründer.
 Joseph Jean Baptiste Arthus-Bertrand, französischer Verleger und Sohn von Claude Arthus-Bertrand.
 Yann Arthus-Bertrand (* 1946), französischer Fotograf, Journalist, Reporter und Umweltschützer.